Krisch ist der Familienname folgender Personen:

 Dizzy Krisch (* 1954), deutscher Jazz-Vibraphonist, -Pianist und -Komponist
 Johannes Krisch (* 1966), österreichischer Schauspieler
 Karl Krisch (1891–1959), österreichischer Gewerkschafter und Politiker
 Kevin Krisch (* 1991), österreichischer Fußballspieler
 Lars Krisch (* 1974), deutscher Ruderer
 Otto Krisch (1845–1874), österreichischer Polarfahrer
 Wenzel Krisch (* um 1714; † 1803), böhmischer Berg- und Gerichtsschreiber, Stadtrichter, Kämmerer, Schullehrer, Kantor und Mesner von Frühbuß
 Winfried Krisch (1936–1995), deutscher Tänzer
 Wolf Krisch (* 1934), deutscher Ingenieur, Geschäftsführer und Politiker (REP)

Siehe auch:
 Grisch